Fono kan syfta på:

Fono (Samoa) – parlamentet i Samoa i Stilla havet
Fono (Amerikanska Samoa) – parlamentet i Amerikanska Samoa i Stilla havet